Pistolero (película) puede referirse a:

 Pistolero o La balada del pistolero, película estadounidense de 1995 dirigida por Robert Rodriguez.
 Pistolero, película argentina dirigida en 2019 por Nicolás Galvagno.